Als Große Fehde werden bezeichnet:

 die Große Dortmunder Fehde des Kölner Erzbischofs und des Grafen von der Mark gegen die Reichsstadt Dortmund in den Jahren 1388 und 1389.
 die Große Fehde (Hildesheim) zwischen dem Domkapitel und den Bürgern von Hildesheim 1484.